La Mojarra kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Mojarra, Nayarit, Del Nayar, 
 La Mojarra, Jalisco, Cuquío, 

Robotskapade Mexikoförgreningar